— оригинальный аниме-сериал о гонках на мотоциклах с коляской, созданный на студии Silver Link в честь десятилетия компании. Премьерный показ прошёл на японском телевидении c 21 октября по 23 декабря 2017 года. Режиссёр — Масафуми Тамура, сценарист — Кацухико Такаяма, а композитор — Рё Такахаси.

Сюжет 
Действие происходит на небольшом и малонаселённом острове Миякедзима к югу от Токио. Юри Мията (озвучена Аой Когой) и Мэгуми Мэгуро (озвучена Айми Танакой) объединяются в одну команду для соревнований по гонкам на мотоциклах с колясками и стремятся стать чемпионками. Ситуацию осложняет то, что обе они влюбляются в своего тренера.

Медиа

Аниме 
Премьера сериала стартовала 8 октября 2017 года. Режиссёр — Масафуми Тамура, сценарист — Кацухико Такаяма, композитор — Рё Такахаси. Начальной темой стала музыкальная композиция «Heart to Heart».

Манга 
На основе аниме была выпущена манга-адаптация сюжета. Главы выходили на сайте ComicWalker издательства Kadokawa с октября 2017 по май 2018 года.

Спин-офф под названием Two Car Everyday, созданный автором додзинси Eromane, публиковался в журнале Monthy Comic Alive издательства Media Factory с 9 сентября 2017 по 27 января 2018 года.

Критика 
Четверо критиков Anime News Network написали превью к аниме на основе первой серии. Ребекка Сильверман похвалила сериал за богатые фоновые изображения тропического острова и то, что он вызывает интерес к подобным гонкам. Терон Мартин выразил интерес к интриге в отношениях Юри и Мэгуми. Джеймс Беккет похвалил анимацию гонок и добавление CG к ней, но был довольно критичен к характеризации и мотивации героинь из-за их отношения к тренеру. Четвёртый рецензент, Ник Кример, почувствовал, что в экранизации не было чувства настоящей драмы или скорости как в гоночных сценах, так и в взаимодействии персонажей, заключив, что это «ни в каким смысле не ужасное произведение, но нет ни единой причины, по которой его бы стоило смотреть дальше. Его можно спокойно пропустить».

В полном обзоре для THEM Anime Reviews Стиг Хогсет похвалил анимацию гонок, особенно отметив фоновые изображения, отлично дополняющие сделанные с помощью компьютерной графики мотоциклы, звуковые эффекты, подчеркивающие езду по маршруту, и технические детали подобных мотоциклов. В то же время персонажи не произвели хорошего впечатления, так и не сумев раскрыть комедийные и драматические элементы сериала. В итоговой рекомендации он сказал: «Смотрите ради байков, так как драма и комедия действительно не дотягивают».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Silver Link
Оригинальные аниме